Selli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Sellíon, ort, Kreta, Nomós Rethýmnis, 
 Sellí, berg, Kreta, 

Robotskapade Greklandförgreningar